Лос Делгадиљо има више значења:

 Лос Делгадиљо, Веракруз Маритимо (Мексикали), насеље у савезној држави Доња Калифорнија у Мексику
 Лос Делгадиљо (Нанакамилпа де Маријано Ариста), насеље у савезној држави Тласкала у Мексику